Bodu bezeichnet:

 Bodu (Tongzi), Gemeinde in der chinesischen Provinz Guizhou

Bodu ist der Name von:

 Sebastian Valentin Bodu  (* 1970), rumänischer Politiker